Kinn steht für:
 Kinn, untere Vorderseite des Gesichts
 Kinn (Kommune) im norwegischen Fylke Vestland
 Kinn (Insel) in der gleichnamigen Kommune
 Gustav Kinn (1895–1978), schwedischer Marathonläufer